Змагання з плавання на дистанції 800 метрів вільним стилем серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 7 (попередні запливи) і 8 серпня (фінал).

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Під час чемпіонату перед змаганнями на 800 метрів Кейті Ледекі встановила новий рекорд чемпіонатів світу в ході фінального запливу на 1500 метрів.

Нотатка: † – у ході запливу.

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів о 11:17

Фінал
Фінал відбувся 8 серпня at 18:55.

Примітки 

800 метрів вільним стилем (жінки)